Hamilton Township peut faire référence à de nombreux townships américains.

 dans l'Illinois :
 Hamilton Township (Illinois)
 dans l'Iowa :
 Hamilton Township (comté de Decatur, Iowa)
 Hamilton Township (comté de Franklin, Iowa)
 dans le New Jersey :
 Hamilton Township (comté d'Atlantic)
 Hamilton Township (comté de Mercer)
 dans le Missouri :
 Hamilton Township (comté de Caldwell, Missouri)
 Hamilton Township (comté de Harrison, Missouri)
 en Pennsylvanie :
 Hamilton Township (comté d'Adams, Pennsylvanie)
 Hamilton Township (comté de Franklin, Pennsylvanie)

Homonymie de townships